Obould Maintes-Flèches est un personnage issu du monde de fiction des Royaumes oubliés de R.A. Salvatore.

Obould est un orque relativement intelligent (ce qui est rare pour ceux de son espèce) et cruel. Il occupe un temps la citadelle naine de Felbar, avant d'en être chassé par ses occupants légitimes.

Pris d'envie de vengeance et conscient que la guerre contre les drows a affaibli Castelmithral, il réunit les tribus séparées, s'allie au géants du givre et aux trolls et commence la guerre contre les royaumes. À la suite d'une cérémonie très rarement menée car elle requiert la participation de nombreux chamans, il est investi de la puissance du dieu Gruumsh (qui est à la tête du panthéon orque) et en devient l'avatar. Il voit alors sa force et sa résistance physique décuplée, mais bien plus encore son intelligence. De pillard brutal, il devient conquérant et bâtisseur.

Il conclut finalement la paix avec Castelmithral et fonde un royaume orque qui se développe et vit en bonne entente avec ses voisins nains, humains et elfes, mais devra régulièrement faire face à des raids d'assassins des autres races et à des désirs de retour « au bon vieux temps » de la part de certains chamanes.

Dans Le Roi orque, le prologue montre le descendant d'Obould, Obould IV, qui règne sur une nation pacifiée, grâce à laquelle le Nord des Royaumes a prospéré quand partout ailleurs frappait le chaos.

Personnage des Royaumes oubliés
Guerrier de fiction